

Колюткіно — село, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Колюткіно — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Колюткінський